Lâmia — personagem da mitologia grega.
 Lamia (banda) — grupo de heavy metal do Cazaquistão.
 LaMia (companhia aérea) — companhia aérea da Venezuela/Bolívia, extinta em 2016.
 Lâmia (Grécia) — cidade da Grécia.
G.S. Nireas Lamias — equipe de pólo aquático desta cidade.
Guerra Lamiaca (ou Guerra de Lámia) — episódio bélico da Antiga Grécia (323 a.C.).
Lamia Football Club — equipe futebolística desta cidade.
 Lamia (Stardust) — personagem fictício do filme e livro de fantasia Stardust.

Biologia 
 Acianthera lamia — espécie de orquídea (Orchidaceae) que existe no Equador.
 Euryoryzomys lamia  — espécie brasileira de roedor da família Cricetidae.
 Pierella lamia — borboleta neotropical da família Nymphalidae e subfamília Satyrinae

Sobrenome 
 Georges Lamia — (1933-2014), foi um futebolista francês.

Desambiguação